HP-21S to algebraiczny kalkulator naukowy firmy Hewlett-Packard.

Jest to uzupełniona o funkcje statystyczne wersja kalkulatora HP-20S. Jeden z nielicznych, o ile nie jedyny prosty kalkulator naukowy, który posiada wbudowane możliwości obliczania wartości kwantyli oraz wartości p dla takich rozkładów statystycznych, jak: rozkład Gaussa, rozkład chi-kwadrat, rozkład Studenta i rozkład F Snedecora.

Jest modelem rzadkim na rynku, cennym dla kolekcjonerów.

Hewlett-Packard
Kalkulatory